Гунарс Теодорович Силиньш (; 1928—2001) — советский баскетболист, центровой. Заслуженный мастер спорта СССР (1953).

Карьера 
Начал играть в баскетбол в 1939 году. В 1950 году стал первым латвийским баскетболистом, ставшим чемпионом СССР.
 Чемпион Европы — 1953
 Бронзовый призёр чемпионата Европы — 1955.
 Двукратный обладатель кубка европейских чемпионов — 1958, 1959
 Пятикратный чемпион СССР — 1952, 1955, 1956, 1957, 1958
 Трёхкратный вице-чемпион СССР — 1951, 1953, 1954
 Бронзовый призёр чемпионата СССР — 1950
 Победитель Спартакиады народов СССР (в составе сборной Латвийской ССР) — 1956

Ссылки 
 Gunārs Siliņš

Баскетболисты СССР
Игроки сборной СССР по баскетболу
Чемпионы Европы по баскетболу
Чемпионы СССР по баскетболу
Игроки БК «Динамо» Рига
Игроки БК АСК Рига
Игроки БК ВВС Москва
Игроки БК ЦСКА Москва
Чемпионы Спартакиады народов СССР